Национальные системы высот в геодезии — принятые в разных странах стандарты для определения высоты точек на местности. Используются в любой проектной документации по строительству.

Список национальных систем высот

Балтийская система высот 
Система высот, используемая в России с 1977 года по сегодняшний день. Отсчет высот ведется от нуля Кронштадтского футштока. Используется в России и ряде других стран СНГ.

Система высот, используемая в Северной Америке. Применяется на территории США, Канады и Мексики. За свою историю уточнялась четыре раза. Последнее уточнение было завершено к 1991 году. Последняя версия этой системы получила название "North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88)".
Различия в отметках между в WGS84 и NAVD88 на большей части США составляют порядка одного метра. В отличие от отметок в системе WGS84, отметки NAVD88 считаются постоянными, в то время как отметки в системе WGS84 могут меняться со скоростью 1-2 см в год.

Система высот, используемая в Великобритании. За начало отсчета принят средний уровень воды в гавани Ньюлин с 1915 по 1921 год.

Система высот, используемая в Германии с 1992 года. Отсчет высот ведется от отметки на церкви святого Александра в Валленхорсте.

Система высот, используемая в Италии и ряде других европейских стран. Отсчет ведется по уровню высот Евразийской литосферной плиты.

Система высот, принятая с 1879 в Нидерландах. Нулевой уровень высот — отметка в центре Амстердама на высоте 9 футов 5 дюймов над уровнем моря. Эта система высот послужила основой для  и используется до сих пор.

Система высот принятая во Франции. На территории Франции используются две основные высотные системы: для континентальной Франции - NGF-IGN69 с началом отсчета в порту Марселя, для Корсики - NGF- IGN78, с началом отсчета в порту Аяччо. Кроме этого применяются одиннадцать систем для заморских территорий.

Система высот, принятая в Турции. За начало отсчета принят средний уровень Средиземного моря за период с 1936 по 1971, измеренный в районе Анталии.

Общая историческая справка 
Необходимость замера уровня моря существовала очень давно. За нуль принимали уровень моря относительно суши за длительный период наблюдений. По Амстердамскому футштоку вычисляются высоты и глубины Западной Европы. По Марсельскому футштоку ведут замер уровня Средиземного моря.

В России футшточную службу организовал Пётр I. Первый футшток появился в Петербурге в 1703 году. Замеры уровня моря были необходимы для молодого российского флота, — от уровня моря зависело плавание по мелководью Финского залива и устью Невы, а также строительство оборонительных сооружений на острове. На материке, на железнодорожной станции Ораниенбаум находится метка № 173. Результаты нивелировок, проводящиеся с 1880 года, показывают практическую неизменность высотного положения нуля Кронштадтского футштока.

История по странам использовавшихся систем высот 
 Голландия
 Россия: в 1840 году на граните были выбиты горизонтальные метки. Они были приняты за нулевую отметку уровня моря. От нуля Кронштадтского футштока с этого времени на всей территории России производятся измерения глубин и высот. Географические карты равняются на Кронштадтскую точку отсчёта. Даже расчёт космических орбит в Советском Союзе и позже России основывается на уровне небольшой черты медной таблички, прикреплённой к устою Синего моста Обводного канала в Кронштадте.
 Италия
 Франция
 США

Недостатки использующихся систем высот 
Балтийская система высот, зафиксировавшая в определенный год на нулевой отметке положение Кронштатского футштока, не отражает изменение высоты этого футштока в связи с опусканием или поднятием литосферной плиты под Кронштадтом.

WGS 84 зафиксировала центр масс Земли с точностью в 2 см, что является довольно грубым измерением. Однако это не так страшно, если учесть, что все точки земной поверхности будут смещены относительно центра масс Земли на одну и ту же величину. Таким образом, взаимных искажений координат пунктов в локальных геодезических сетях не произойдет.

См. также 
 Кронштадтский футшток
 Земной эллипсоид
 Геодезическая высота
 Высота над уровнем моря

Примечания

Ссылки 
 Кронштадтский футшток

Нивелирование